Viribus unitis è una locuzione latina che significa letteralmente "con le forze unite" ed è più liberamente traducibile con "tutti assieme" o "l'unione fa la forza". 

Essa può indicare:
 Viribus Unitis – motto del Regno Lombardo-Veneto
 Viribus Unitis – motto della lotta antiturbecolare
 Polisportiva Viribus Unitis – società calcistica di Somma Vesuviana
 SMS Viribus Unitis –  corazzata della k.u.k. Kriegsmarine